Regensburger Kurfürstentag steht für:

 Regensburger Kurfürstentag (1630)
 Regensburger Kurfürstentag (1636/37)